«Adore You» — сольный сингл британского певца и актёра Гарри Стайлза (члена группы One Direction), вышедший 6 декабря 2019 года третьего сингла со второго сольного альбома Fine Line.

История 
2 декабря 2019 года Стайлз сообщил, что выход нового сингла «Adore You» пройдёт 6 декабря.

Трек «Adore You» содержит музыку в стилях соул и поп-рок и написан в тональности ля-бемоль мажор в ритме 99 ударов в минуту.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео вышло 6 декабря 2019 года. Режиссёр Дейв Мейерс.

Живые выступления 
7 декабря 2019 года Стайлз впервые исполнил песню на шоу The Graham Norton Show.. 10 декабря 2019 года исполнил на шоу The Late Late Show with James Corden.

Чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2019 года
Синглы Columbia Records
Соул
Песни Гарри Стайлза
Песни, написанные Гарри Стайлзом
Поп-рок-песни
Баллады 2010-х годов